Цивьян — еврейская фамилия. Известные носители:

 Цивьян, Габриэль Хаимович (Гавриил Ефимович; 1923—2002) — советский и латвийский писатель, сценарист и драматург, антифашист.
 Цивьян, Леонид Михайлович (1938—2007) — переводчик с французского, испанского и польского языков.
 Цивьян, Татьяна Владимировна (род. 1937) — советский и российский лингвист-славист, доктор филологических наук, профессор.
 Цивьян, Юрий Гаврилович (род. 1950) — латвийский и советский историк и теоретик кинематографа, сын Г. Е. Цивьяна.
 Цивьян, Яков Лейбович (1920—1987) — советский хирург-травматолог и ортопед, учёный-медик.